Malaquías puede referirse a:
Malaquías (profeta), profeta de Judá del siglo V a. C.;
Libro de Malaquías, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío;
Malaquías de Armagh, arzobispo católico de Armagh, Irlanda, del siglo XII, escritor de una profecía relacionada con los Papas de Roma.